Дрејпер има више значења:
 Дрејпер (Вирџинија)
 Дрејпер (Јужна Дакота)
 Дрејпер (Јута)